Erik Dahlberg eller Erik Dalberg kan avse:

Erik Dahlbergh  (1625–1703), greve, arkitekt, militär, ämbetsman
Erik Dahlberg (fotograf) (1838–1908), verksam i Uppsala, Gävle, Eskilstuna och Köping
Erik Dalberg (politiker) (1869–1945)
Erik Dahlberg (regissör) (1880–1950), biografföreståndare, filmpionjär
Eric Dahlberg (1885–1965), militär
Erik Dahlberg (arkitekt) (1909–1995)